Са́нна Ми́релла Ма́рин (; ) — финский политический и государственный деятель. Председатель Социал-демократической партии с 23 августа 2020 года. Действующий премьер-министр Финляндии с 10 декабря 2019 года. Третья женщина на посту премьер-министра Финляндии после Аннели Яаттеэнмяки и Мари Кивиниеми. Депутат эдускунты (парламента) с 22 апреля 2015 года.

Биография

Семья. Ранние годы 
Санна Марин родилась 16 ноября 1985 года в Хельсинки. Семья была бедной и неблагополучной, отец Марин сильно пил. Первые годы жизни Марин провела на съёмных квартирах в , неблагополучном спальном районе Хельсинки. Отец и мать Санны Марин развелись, когда она была маленькой. После развода её биологическая мать состояла в отношениях с женщиной, и Марин выросла в однополой семье. В то время в Финляндии существовала практика умолчания в отношении однополых семей, и Марин открыто не рассказывала о своей семье.

Семья переехала в Тампере, где в 2004 году Марин окончила школу в общине Пирккала. Марин начала работать ещё в школьные годы: сначала в пекарне, затем кассиром в универмаге.

В 2012 году она окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала . В 2017 году получила степень магистра. Марин стала первой в своей семье, кто получил высшее образование.

Политическая карьера 
Марин начала свою политическую карьеру в возрасте 20 лет, присоединившись вскоре после окончания средней школы к организации Социал-демократическая молодёжь.

В 2006 году Марин вступила в Социал-демократическую партию Финляндии. В 2012 году избрана в городской совет Тампере. В 2013—2017 годах занимала должность председателя городского совета. В 2017 году переизбрана в городской совет. Марин также являлась членом Ассамблеи Совета региона Тампере.

На парламентских выборах 19 апреля 2015 года избрана в Эдускунту от избирательного округа Пирканмаа. Переизбрана по результатам парламентских выборов 14 апреля 2019 года. С 2014 года — второй заместитель председателя Социал-демократической партии.

Марин получила портфель  в кабинете Ринне, сформированном 6 июня 2019 года. Летом 2019 года на 120-летии Социал-демократической партии заявила о своей поддержке идеи сокращения рабочей недели (или рабочего дня до 6 часов), что после избрания её премьер-министром было ошибочно истолковано некоторыми СМИ как политика нового правительства.

8 декабря 2019 года на внутрипартийном голосовании избрана премьер-министром, заменила Антти Ринне, подавшего в отставку 3 декабря в результате политического кризиса. Вторым кандидатом выдвигался , глава фракции в парламенте. Марин набрала 32 голоса, Линдтман получил 29 голосов. 10 декабря Эдускунта утвердила кандидатуру Санны Марин на пост премьера. 10 декабря 2019 года Марин назначена премьер-министром Финляндии. В кабинете Марин, сформированном из представителей 5 партий, оказалось 12 женщин и 7 мужчин. Она была самым молодым действующим премьер-министром в мире с 10 декабря 2019 года по 7 января 2020 года (в этот день федеральным канцлером Австрии стал 33-летний Себастьян Курц).

23 августа 2020 года на партийном съезде в Тампере единогласно избрана председателем Социал-демократической партии. Сменила на этом посту Антти Ринне.

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году кабинет Марин ввёл в Финляндии чрезвычайное положение.

Когда премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не смог присутствовать на заседании Европейского совета в октябре 2020 года из-за похорон своей матери, Марин представляла Швецию на заседании. В свою очередь, Марин попросила Лёвена представлять Финляндию на заседании Совета позже в том же месяце.

В сентябре 2022 года призвала сделать санкции частью повседневной жизни россиян, назвав усложнение визового режима мерой недостаточной.

Личная жизнь 
1 августа 2020 года Марин вступила в брак с Маркусом Ряйккёненом (). Пара состояла в отношениях примерно с 2004 года. 20 января 2018 года у них родилась дочь Эмма (Emma Amalia Marin), при этом, когда Марин была назначена премьер-министром, в декретном отпуске по уходу за ребёнком находился отец девочки.

Санна Марин — вегетарианка.

Критика 
Назначение Марин премьер-министром подверглось критике со стороны министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который заявил, что у него «волосы встают дыбом» от произошедшего в Финляндии. По его словам, «продавщица поднялась до премьер-министра, а … другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Санна Марин на своей странице в «Твиттере» ответила на слова Хельме, что она очень гордится Финляндией, поскольку «здесь ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого работника, специалиста и предпринимателя!». За оскорбительные слова, сказанные Хельме, публичные извинения Санне Марин принесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Награды 
 В ноябре 2020 года Марин попала в список 100 Women BBC.

 В декабре 2020 года по версии Forbes Марин заняла 85-е место в списке 100 самых влиятельных женщин мира.

 В 2020 году Марин стала «Молодым глобальным лидером» Всемирного экономического форума.

 В 2021 году Марин появилась на обложке тематического выпуска журнала Time «Time100 Next», в котором представлены сотни самых влиятельных лидеров из различных отраслей и со всего мира.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Правители XXI века
Правители Европы XXI века
Выпускники университета Тампере
Депутаты эдускунты
Министры транспорта Финляндии
Лидеры Социал-демократической партии Финляндии
Женщины-политики Финляндии
Женщины — премьер-министры
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2019 году
Муниципальные депутаты Финляндии